Der Sportverein Allensbach 1907 e.V. ist ein deutscher Sportverein aus der südbadischen Gemeinde Allensbach am Bodensee.

Der Verein 
Der 1907 gegründete Verein hat rund 1200 Mitglieder, die in den Abteilungen Fußball, Handball, Tischtennis, Turnen und Breitensport organisiert sind.

Handball 
Überregional bekannt ist der Verein durch seine Frauenhandballmannschaft, die ihre Heimspiele in der Riesenberghalle im Allensbacher Ortsteil Kaltbrunn austrägt. Von 1989 bis 2011 gehörten die Hühner der 2. Bundesliga an, stiegen dann in die 3. Liga ab, da sie sich nicht für die neue eingleisige 2. Bundesliga qualifizieren konnten. Zur Saison 2013/14 gelang der Wiederaufstieg in die 2. Liga. Seit der Saison 2015/16 spielen sie wieder in der 3. Liga. In der Saison 2021/22 konnte man sich für die Aufstiegsrunde qualifizieren. Der Aufstieg gelang jedoch nicht.

Die Saisonbilanzen seit 1989/90

Größte Erfolge 
 Vizemeister der 2. Bundesliga Süd 2008
 Aufsteiger in die 2. Bundesliga 1989 und 2013

Weblinks 
 Homepage des Gesamtvereins
 Homepage der Frauen-Handballmannschaft

Einzelnachweise 

SV Allensbach
Handballverein aus Baden-Württemberg
Allensbach
Sportverein (Landkreis Konstanz)
SV Allensbach